Miejscowości w USA:
 Castroville – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Monterey
 Castroville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Medina